Sezon 2021/2022 Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich – jedenasty sezon Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich. Rozpoczął się 26 listopada 2021 w Niżnym Tagile, a zakończył się 13 marca 2022 w Oberhofie. Początkowo zaplanowanych zostało 29 konkursów – 26 indywidualnych, 1 drużynowe oraz 2 drużyn mieszanych.

Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 1 czerwca 2021 podczas Kongresu FIS przeprowadzonego online.

We wrześniu 2021 Niemiecki Związek Narciarski poinformował, że zawody zaplanowane na 12 i 13 marca 2022 odbędą się w Oberhofie.

Pod koniec września Międzynarodowa Federacja Narciarska wprowadziła następujące zmiany w kalendarzu:
 inauguracja cyklu nastąpi na obiekcie normalnym w Niżnym Tagile,
 konkursy w Ljubnie zostały przeniesione z 22-23 stycznia na 31 grudnia 2021 i 1 stycznia 2022; dodatkowo podjęto decyzję o organizacji podczas nich Turnieju Sylwestrowego, rozgrywanego systemem KO,
 konkursy w Zaō zostały przeniesione z 11-12 stycznia na 14-15 stycznia,
 zrezygnowano z konkursów w Râșnovie w dniach 14-16 stycznia.
W kalendarzu pozostał wolny termin w dniach 22-23 stycznia. Do 30 września 2021 miano zadecydować, czy zostaną w nim rozegrane zawody w Râșnovie bądź w Norwegii. Ostatecznie termin pozostał niewykorzystany.

Zawody w Sapporo i Zaō zaplanowane na 8–15 stycznia 2022 zostały odwołane z powodu zakazu wjazdu dla obcokrajowców do Japonii w wyniku pandemii COVID-19. W zamian zorganizowano dodatkowy konkurs w Lillehammer 2 marca, rozgrywany w ramach Raw Air 2022.

Z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych zawodniczek kwalifikacje do zawodów w Willingen (29–30 stycznia 2022) zostały odwołane i zastąpione prologami. Konkursy odbywały się przy silnym wietrze. Oba ograniczono do jednej serii, a także odwołano drugi z prologów.

Z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę zawody w Niżnym Tagile i Czajkowskim zaplanowane na 19–27 marca 2022 zostały odwołane przez FIS. Z tej samej przyczyny 1 marca 2022 Międzynarodowa Federacja Narciarska podjęła decyzję o wykluczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców ze wszystkich rozgrywanych pod egidą tej organizacji zawodów międzynarodowych do końca sezonu 2021/2022.

Zwyciężczynie

Kalendarz zawodów

Skocznie 

W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Pucharu Świata 2020/2021 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna 
Stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Klasyfikacja Turnieju Sylwestrowego 
Stan po zakończeniu Turnieju Sylwestrowego 2021/2022

Zwyciężczynie kwalifikacji do zawodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

!
Sezon 2021/2022 w skokach narciarskich